El Forn steht für:

 El Forn (Canillo), Dorf in der Gemeinde Canillo, Andorra
 El Forn (Encamp), Ortsteil von Encamp, Andorra